CCAF son las siglas de:
Community College of the Air Force, institución educacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos; y
Cajas de Compensación de Asignación Familiar de Chile.